Hagiografies:
 Sant Maur abat o Maure, sant italià del segle VI; se'n celebra la festivitat el 15 de gener
 Sant Maure màrtir o Maur, sant romà del segle III; se'n celebra la festivitat el 3 de desembre
 Sant Maure o Sant Mauri, sant rossellonès patró dels calderers.
 Toponímia:
 Sant Maure (Santa Margarida de Montbui), cap del municipi de Santa Margarida de Montbui, a l'Anoia, que forma una conurbació amb Igualada
 Sant Maur (Piera), capella a la vila de Piera (l'Anoia) 
 Sant Maur de Contrast, església a Argençola (l'Anoia) 
 Miscel·lània: Congregació de Sant Maur